Brian Keenan puede referirse a:

Brian Keenan (IRA) (1942-2008), comandante del IRA.
Brian Keenan (escritor) (nacido en 1950), escritor norirlandés, rehén en el Líbano de 1986 a 1990.